Le premier tour des élections municipales françaises de 2020 à Auxerre a lieu le , avec un second tour  qui est d'abord reporté sine die en raison de la pandémie de Covid-19 en France, puis fixé au . 

Elles visent au renouvellement du conseil municipal et du conseil communautaire. Comme dans toutes les communes de  et plus, les élections à Auxerre sont municipales et intercommunales. Chaque bulletin de vote comporte deux listes : une liste de candidats aux seules élections municipales et une liste de ceux également candidats au conseil métropolitain.

Contexte 
Etat des forces politiques

Guy Férez (PS) est élu Maire d'Auxerre en 2001, profitant d'une division à droite, et préside la Communauté d'agglomération de l'Auxerrois depuis 2008. Il est réélu en 2008 puis en 2014 face au député Guillaume Larrivé. Férez est également Conseiller régional dans la majorité socialiste de Marie-Guite Dufay, pour laquelle il a mené la liste départementale, victorieuse en 2015.

Par rapport à 2014, les équilibres politiques nationaux ont beaucoup évolué: le PS n'est plus à la tête de l'Etat, de nombreux élus de droite comme de gauche ont rejoint le parti La République en marche créé en 2016 et les écologistes sont une force dynamique qui termine  lors des élections européennes de 2019. 

Enjeux

Les enjeux de cette élection sont donc multiples pour les forces politiques locales:

Férez, qui a quitté le PS à l'été 2019, doit maintenir l'unité de sa majorité s'il veut conserver la mairie ;

les Verts cherchent à bénéficier de la dynamique nationale en leur faveur pour augmenter leur nombre d'élus et influer plus sur les politiques de la ville ;

La République en marche veut s'implanter localement pour pérenniser son existence ;

la droite souhaite mettre fin aux 19 années de gestion du Maire sortant en proposant l'alternance pour Auxerre

S'engager pour l'Auxerrois

En préparation des élections municipales et à la suite du Grand débat national lancé par Emmanuel Macron en 2018, le marcheur Mathieu Debain lance une association de réflexion transpartisane intitulée "S'engager pour l'Auxerrois". Elle a pour objectif de nourrir le débat des idées au niveau municipal et formuler des propositions à l'intention des différents candidats.

Candidats

Majorité sortante et gauche 

À l'extrême-gauche, Sylvie Manigaut présente une liste Lutte ouvrière, comme six ans auparavant.

Le Maire sortant Guy Férez annonce sa candidature le , à la tête d'une liste soutenue par le Parti socialiste, La République en marche ainsi que par d'autres conseillers sortants DVG et DVC. 
Il repart avec ses bras droits historiques Guy Paris (), Jacques Hojlo (Adjoint au Logement) ou encore Philippe Aussavy (Maire délégué de Vaux). Férez mais présente aussi de nouveaux visages, à l'image du 1er secrétaire fédéral du PS de l'Yonne Mani Cambefort, le kinésithérapeute de l'AJA Mathieu Debain mais aussi la directrice de l'école des Rosoirs Sophie Fèvre.

Toutefois, Guy Férez fait face à deux de ses anciens colistiers: l'Adjoint aux espaces verts Denis Roycourt (EELV) conduit la liste "Auxerre Ecologie - La Ville envie" et le conseiller sortant Mourad Youbi (DVG) qui présente une liste "100% société civile".

Maud Navarre (EELV), également adjointe de Férez, se retire de la campagne de Roycourt et porte sa propre candidature à la mairie sous la bannière "Les Printemps d'Auxerre". Elle obtient le soutien d'Europe Ecologie Les Verts, au détriment de Denis Roycourt.

Centre 

Alors qu'elles sont apparues unies lors des Élections européennes en 2019, les composantes de la Majorité présidentielle sont divisées pour ce scrutin:

Du côté des Marcheurs, plusieurs personnalités locales font figure de potentiels candidats à l'élection. La République En Marche apporte en  son soutien à Guy Férez, qui a tenté un rapprochement avec la majorité en soutenant Emmanuel Macron dès le  en 2017, puis la liste Renaissance Europe en 2019 mais qui n'est pas adhérent au parti présidentiel. LREM est notamment représentée sur la liste par Mathieu Debain (fondateur de S'engager pour l'Auxerrois) et l'animateur local Laurent Develle.

Le Mouvement radical, présidé par la conseillère sortante Elodie Roy et le parti Agir, la droite constructive de Jean-Philippe Bailly sont également présents sur la liste du Maire sortant.

Cependant, lors de cette élection, c'est le MoDem local qui risque l'implosion. En effet, son Président Pascal Henriat, adjoint de Férez chargé des Finances, choisit de se présenter sur la liste de la droite et du centre, alors que le délégué départemental du mouvement, Laurent Develle (également animateur local de LREM), est lui présent sur la liste Férez.

Droite 

À droite, le Député LR Guillaume Larrivé fait rapidement part de son souhait de ne pas mener la liste d'opposition, contrairement à 2014. Les Républicains et l'UDI s'unissent alors autour de Crescent Marault, Maire de la commune de Saint-Georges-sur-Baulche, commune limitrophe d'Auxerre. 

La liste de Marault est également soutenue par Debout la France, représentée par Philippe Radet.

Extrême-Droite 

En 2014, le candidat FN Julien Guibert a rassemblé seulement 9,44 % des voix au premier tour, ne lui permettant pas de se qualifier pour le second. 6 ans plus tard, le parti, entretemps renommé Rassemblement national, lance la candidature de Pascal Roi, alors inconnu de la vie politique. 
Il n'a toutefois pas abouti sa candidature, puisqu'aucune liste d'extrême-droite n'est finalement déposée pour cette élection.

Entre-deux tours
Au soir du , c'est la liste d'union de la droite et du centre qui arrive en tête, avec 900 voix d'avance sur la liste de Férez. 4 candidats sont en position de se maintenir: Crescent Marault (37,25 %), Guy Férez (33,09 %), Denis Roycourt (13,28 %) ainsi que Maud Navarre (10,90 %). 

Les 2 autres candidats (Youbi et Manigaut) ne font pas un score suffisant pour se maintenir ou fusionner avec une autre liste.

Le second tour devait avoir lieu le dimanche suivant mais la crise sanitaire du Coronavirus a repoussé le scrutin au moins de juin.

La candidate écologiste Maud Navarre, arrivée derrière les dissidents Roycourt et Loury (Auxerre Ecologie) indique alors qu'elle se retire, avant de revenir sur ses pas en annonçant qu'un accord de fusion est trouvé avec le maire sortant. 
Ensemble, ils constituent la liste « L'Assurance d'une transition sereine ».

Les listes de Crescent Marault et de Denis Roycourt font également partie du second tour, présentant la même liste qu'au premier.

Résultats 
 Maire sortant : Guy Férez (PS puis DVG)
 Maire élu : Crescent Marault (LR)
 39 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 31 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CA de l'Auxerrois)

Notes et références

Références 

Auxerre
Politique dans l'Yonne
Auxerre